Виља Гарсија има више значења:

 Општина Виља Гарсија (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Виља Гарсија (Виља Гарсија, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику